

Patronyme 
 Pape Macou Sarr (1991- ), footballeur sénégalais.

Toponymes 
 Îlet Macou, un îlet de Guadeloupe ;
 Pointe Macou, un cap de Guadeloupe ;
 Redoute de Macou, une ancienne redoute faisant partie de l'enceinte de Condé-sur-l'Escaut et située dans cette même ville.